Malvinense es un gentilicio que puede hacer referencia a:

Islas Malvinas; islas del Atlántico sur cuya soberanía es disputada por Argentina y Reino Unido.
Los malvinenses, habitantes de dichas islas.
Malvinas Argentinas; partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Malvinas Argentinas; localidad cabecera del partido bonaerense homónimo.
Malvinas Argentinas; localidad de la provincia de Córdoba.